Mohammed, variante del nome Maometto
 Bilal Mohammed, calciatore qatariota
 Dara Mohammed,  calciatore iracheno
 Hawar Mulla Mohammed, calciatore iracheno
 Emad Mohammed, calciatore iracheno
 Khalil Mohammed, calciatore iracheno 
 Nazr Mohammed, cestista statunitense
 Shefiu Mohammed, calciatore nigeriano

Sovrani 

 Mohammed V – Marocco
 Mohammed VI

Pagine correlate 

 Mohamed
 Muhammad
 Maometto (disambigua)